Das Herreneinzel (Rollstuhl) der US Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger war Shingo Kunieda.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2021